Abstenció (vot): l'acció i efecte de no prendre part en una votació
 Abstenció: el deure d'un funcionari d'abstindre's en una decisió o un expedient quan té un conflicte d'interessos